Константи́н Алексе́евич Кузнецо́в ( года, Новочеркасск — 25 мая 1953 года, Москва) — русский  и . Профессор Московской консерватории.

Биография

Деятельность в области правоведения 
В 1902 году поступил в Московский университет на юридический факультет, а через два с половиной года уехал в Германию, где слушал лекции на юридическом факультете Гейдельбергского университета и занимался под руководством Георга Еллинека. В 1906 году в Гейдельберге защитил диссертацию на степень доктора философии. Одновременно изучал историю музыки под руководством Ф. Вольфрума.

В 1907 году вернулся в Россию и окончил юридический факультет Московского университета: поскольку он продолжал числиться студентом этого университета, ему оставалось только сдать выпускные экзамены. В 1909 году был удостоен звания приват-доцента, после чего отправлен в Лондон для продолжения исследований по истории права. Там в 1910 году Кузнецов женился на дочери профессора В. П. Сербского Зинаиде. В 1911 году приступил к чтению лекций по истории политических учений в Московском университете, однако в результате ухода из университета ведущих профессоров либеральных взглядов (см. («дело Кассо») в начале 1912 года был назначен профессором Восточного института во Владивостоке.

В 1913 году на некоторое время уехал в Японию для изучения научных и государственных учреждений этой страны. В том же году на родном факультете защитил диссертацию «Опыты по истории политических идей в Англии (XV—XVII вв.)» на степень магистра права, привлекшую внимание крупнейших российских правоведов того времени.

В конце того же года назначен исполняющим обязанности экстраординарного профессора Новороссийского университета в Одессе. В 1916 году на юридическом факультете Харьковского университета защищает докторскую диссертацию на тему «Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах». В 1916—1918 году интересы Кузнецова в области правоведения сдвинулись в сторону истории политико-правовых учений. В 1917 году стал ординарным профессором по кафедре энциклопедии и истории философии права. При этом в конце 1910-х годов постепенно начал отходить от правоведения, всё более увлекаясь совершенно иной областью науки — историей музыки, и с начала 1920-х годов к прежней специальности больше не возвращался. В советское время работы Кузнецова в области правоведения — по оценке историка А. В. Берёзкина, «одного из самых блистательных историков государства и права средневековой Англии» — по большей части оказались невостребованными.

Деятельность в области музыковедения 
Ещё в Одессе Кузнецов начал читать лекции по истории музыки в Одесской консерватории. В этих лекциях, развивая новаторские идеи музыковеда Г. Адлера, одним из первых в Европе представил историю музыки как историю музыкальных стилей. В 1921 году переехал в Москву. В 1923—1949 годах с перерывами был преподавателем Московской консерватории, в 1943 году защитил докторскую диссертацию по искусствоведению. В 1924—1927 годах под его редакцией была выпущена четырёхтомная «История русской музыки в исследованиях и материалах».

Признаётся выдающимся музыковедом, одним из основоположников этой науки в Советском Союзе. По оценке музыковеда И. М. Ямпольского, «выделяются исследования Кузнецова по древней арабской и испанской музыке, очерки „Музыкально-исторические портреты“, в которых раскрываются передовые тенденции западно-европейской музыкальной культуры 17 в.».

Семья 
Жена Зинаида Владимировна Сербская (1883—1919) — дочь российского психиатра и профессора В. П. Сербского, преподавательница истории в женских гимназиях Владивостока и Одессы. Дети Владимир и Наталья.

Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (28.12.1946)

Примечания

Литература 
 Левашева О. Е. К. А. Кузнецов // Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. М., 1966;
 Левашева О. Е. К. А. Кузнецов // Воспоминания о Московской консерватории. M., 1966.

Историки права
Преподаватели Московской консерватории
Историки музыки
Выпускники Гейдельбергского университета
Преподаватели Восточного института
Преподаватели Одесского университета
Преподаватели Одесской музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Юристы Российской империи
Похороненные на Введенском кладбище